Натуральне число 2064
 2064 рік до нашої ери
 2064 рік нашої ери